Магас-де-Сепеда ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сепеда.  Занимает площадь 72,83 км². Население — 412 человек (на 2010 год).

Деревни 

 Поркуерос

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона